El nombre Sport Boys puede hacer referencia a los siguientes clubes de fútbol:

 Sport Boys Association, club de fútbol del Perú fundado en 1927;
 Sport Boys Warnes, club de fútbol de Bolivia fundado en 1954.